Дорохуск () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Хелмский повят, Люблинское воеводство. Административный центр — Дорогуск. Население — 7065 человек (на 2004 год).

Соседние гмины 
 Гмина Хелм
 Гмина Дубенка
 Гмина Камень
 Гмина Руда-Хута
 Гмина Жмудзь

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Люблинского воеводства